Flowers (album), een verzamelalbum van The Rolling Stones uit 1967
 Flowers (televisieserie), Britse televisieserie uit 2016 
 Flowers (Karel Appel), beeld van Karel Appel in Amsterdam-Oost
 Brandon Flowers, een Amerikaans muzikant en zanger van de band The Killers
 Flowers (Miley Cyrus), een single van de Amerikaanse zangeres Miley Cyrus

Zie ook 
 Flower (doorverwijspagina)